Военный городок:

 Военный городок — комплекс зданий и сооружений, расположенных на одном земельном участке и используемых для расквартирования воинских частей.
 Военный городок — железнодорожная станция на территории города Иркутска.
 Военный городок — жилой район (улица квартального типа) в Советском округе Липецка.
 Военный городок — комплекс зданий на территории Новосибирска, построенный в 1910—1913 годы.

См. также 
 Военный городок № 1